Towerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Towerville (New York)
 Towerville (Pennsylvania)
 Towerville (Wisconsin), im Crawford County